BMW 7-serien er en luksusbil fra BMW, som er blevet bygget i fem generationer siden 1977. Konkurrenterne er hovedsageligt Audi A8/S8, Jaguar XJ, Lexus LS, Mercedes-Benz S-klasse og Volkswagen Phaeton.

Generationerne i overblik 
 E23 (maj 1977 til august 1986): Den første 7-serie som firedørs sedan, direkte efterfølger for E3 ("BMW 2500")
 E32 (september 1986 til oktober 1994): For første gang også i lang udgave
 E38 (oktober 1994 til oktober 2001): Ud over lang version også som endnu længere version "L7" og version med speciel beskyttelse
 E65 (november 2001 til oktober 2008): Fås også med brintdrift (E68)
 F01 (siden november 2008): Fås også med firehjulstræk og AktivHybrid

Tidslinje over udviklingen af BMW 7-serien

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted 
 

 
Luksusbiler
Baghjulstrukne biler
Biler introduceret i 1977
Biler fra 1970'erne
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne